Het provinciedistrict Philippeville, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Philippeville in de Belgische provincie Namen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Couvin, Philippeville, Florennes en Walcourt.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Couvin omvat de gemeenten Couvin en Viroinval.
 Het kieskanton Philippeville omvat de gemeenten Cerfontaine, Doische en Philippeville.
 Het kieskanton Florennes omvat enkel de gemeente Florennes.
 Het kieskanton Walcourt omvat enkel de gemeente Walcourt.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 5 zetels van het kiesarrondissement Philippeville toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Florennes een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 4 van de 8 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Philippeville had er 4.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Namen werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Philippeville

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Philippeville
Philippeville